Broadland – dystrykt hrabstwa Norfolk w Anglii
Miejscowości w USA:
 Broadland – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gminy w USA:
 Broadland (ang. Broadland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle